Мостовая — многозначное слово:
 Мостовая — твёрдое дорожное покрытие городских улиц.

Топоним

Белоруссия 
 Мостовая — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Мостовая — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Мостовая — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Мостовая — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Мостовая — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Мостовая — деревня в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
 Мостовая — деревня в Гурьевском районе Кемеровской области.
 Мостовая — деревня в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Мостовая — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Мостовая — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Мостовая — деревня в Кировском районе Ленинградской области.
 Мостовая — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Мостовая — деревня в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Мостовая — деревня в Бардымском районе Пермского края.
 Мостовая — село в Октябрьском районе Пермского края.
 Мостовая — деревня в Осинском районе Пермского края.
 Мостовая — деревня в Двуреченском сельском поселении Пермского района Пермского края.
 Мостовая — деревня в Сылвенском сельском поселении Пермского района Пермского края.
 Мостовая — деревня в Усольском районе Пермского края.
 Мостовая — деревня в Частинском районе Пермского края.
 Мостовая — посёлок в Верхотурском городском округе Свердловской области.
 Мостовая — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Мостовая — деревня в Камышловском городском округе Свердловской области.
 Мостовая — деревня в составе города Кушва Свердловской области.
 Мостовая — деревня в Режевском городском округе Свердловской области.
 Мостовая — посёлок в Оленинском районе Тверской области.
 Мостовая — деревня в Чаинском районе Томской области.
 Мостовая — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Мостовая — деревня в Тобольском районе Тюменской области.
 Мостовая — посёлок в Ленинском районе (Ульяновск).

Железнодорожная станция 
 Мостовая — железнодорожная станция Московского отделения Октябрьской железной дороги.

Гидроним 
 Мостовая приток Бровки — в Томской области.
 Мостовая приток Гайвы — в Пермском крае.
 Мостовая приток Еловки — на Камчатке.
 Мостовая приток Ирпеня — в Киевской области на Украине.
 Мостовая приток Каменки — в Кемеровской области.
 Мостовая приток Кети — в Красноярском крае.
 Мостовая приток Пышмы — в Свердловской области.
 Мостовая приток Сивы — в Удмуртии и Пермском крае.
 Мостовая приток Сосьвы — в Свердловской области.
 Мостовая приток Сунгая — в Алтайском крае.
 Мостовая приток Туры — в Сведловской области.
 Мостовая приток Чумыша — в Алтайском крае.
 Мостовая приток Юрмача — в Свердловской области.

Фамилия 
 Мостовая, Анна Карповна (1925—2018) — Герой Социалистического Труда.
 Мостовая, Юлия Владимировна (род. 1968) — украинская журналистка.

См. также 
 
 Мостовая улица
 
  — название ряда географических объектов.